Ха́у (, пр. ) — древняя английская фамилия, возможно изначально скандинавского происхождения. В русских источниках также встречается в ошибочной транскрипции Хоу или Гоу.

Известные носители:
 Хау, Генри (1815—1900) — канадский шахматист.
 Хоу, Горди (1928—2016) — канадский хоккеист.
 Хоу, Грег (род. 1963) — американский джаз-фьюжн, рок-гитарист, композитор.
 Хау, Джек (1911—2003) — английский архитектор и промышленный дизайнер.
 Хау, Джеффри (1926—2015) — британский государственный деятель.
 Хау, Джозеф (1804—1873) — журналист, издатель и государственный деятель.
 Хау, Джон (род. 1957) — канадский иллюстратор и концептуальный дизайнер.
 Хау, Джулия Уорд (1819—1910) — американская писательница и поэтесса, аболиционистка и феминистка
 Хау, Дон (1935—2015) — английский футболист.
 Хоу, Ирвинг (1920—1993) — американский литературный критик и политический деятель.
 Хау, Кларенс Декейтер (1886—1960) — канадский государственный деятель.
 Хау, Лене (род. 1959) — датский физик.
 Хау, Лесли — канадский музыкант и продюсер.
 Хау, Ричард (1726—1799) — британский адмирал.
 Хауи, Самуэл (1801—1876) — видный американский врач и тифлопедагог, аболиционист, филэллин и филантроп.
 Хау, Стив (род. 1947) — британский гитарист, участник группы Yes.
 Хау, Уильям (1729—1814) — британский генерал.
 Хау, Флорентин Сулуй Хаджанг (1948—2013) — католический прелат, первый архиепископ Самаринды.
 Хау, Эдди (род. 1977) — английский футболист и тренер.
 Хау, Эльбион (1818—1897) — американский военный, генерал армии Севера в годы Гражданской войны в США.
 Хоу, Эндрю (род. 1985) — итальянский легкоатлет американского происхождения.

См. также 
 Хоу — китайская фамилия
 Остров Хау
 Остров Лорд-Хау
 Хребет Лорд-Хау
 Залив Хау
 граф Хау
 Британские военные корабли HMS Howe
 Хоув ()

Примечания